Bürgerplattform bezeichnet folgende Parteien:

 Platforma Obywatelska, liberal-konservative Partei in Polen
 Bürgerplattform (Russland), liberale Partei in Russland